Tachinini — триба двукрылых семейства тахин подсемейства Tachininae.

Описание 
Первый членик усиков продолговатый, бобовидный. Брюшная часть переднегруди голая. Верхняя сторона брюшной закрыловой чешуйки голая. Задние тазики покрыты щетинками. Яйцеклад укороченный втяжной. На стернитах и постгенитальной пластинке развиты сенсорные поры и щетинки. Тергиты с 6 по 8 частично редуцированы. У некоторых представителей трибы 7 и 8 и последний тергиты полностью редуцированы. Каналы сперматеки с воротничком. Яйцо перепончатое с прозрачными покровами, длина его около 1 мм.

Образ жизни 
Личинки паразитируют преимущественно на чешуекрылых. Характерно яйцеживорождение. Самки откладывают готовые к вылуплению яйца на кормовой субстрат хозяина.

Классификация 
Эта триба является самой разнообразной с семействе. В 1966 году Мениль разделил её почти на 30 подтриб. В 1984 году немецкий энтомолог Бенно Хертинг рассматривал эти подтрибы как трибы в подсемействе Tachininae, но уменьшил их количество. В мировой фауне на 2019 год насчитывается 139 родов.

Примечания 

Tachininae
Паразиты насекомых